Ху̀сейн (на арабски език) или производни (на турски език Хюсеѝн) е разпространено мъжко мюсюлманско име – лично, бащино и фамилно име.

Може да се отнася за:
 Хусейн ибн Али (626-680) - шиитски водач и внук на пророка Мохамед
 Хусейн I (1935-1999) – крал на Йордания
 Саддам Хусейн (1937-2006) – иракски политик, президент

Мъжки имена
Фамилни имена
Арабски фамилни имена
Турски фамилни имена
Турски имена